Żydowo steht für Orte in Polen:
 Żydowo (Bartoszyce), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Żydowo (Czerniejewo), Woiwodschaft Großpolen 
 Żydowo (Kołaczkowo), Woiwodschaft Großpolen
 Żydowo (Rokietnica), Woiwodschaft Großpolen 
 Żydowo (Śmigiel), Woiwodschaft Großpolen 
 Żydowo (Lubraniec), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Żydowo (Trzciel), Woiwodschaft Lebus
 Żydowo (Barlinek), Woiwodschaft Westpommern 
 Żydowo (Polanów), Woiwodschaft Westpommern